Критериум ду Дофине 2012 () — 64-я по счету Критериум ду Дофине. Она проходила с 3 июня по 10 июня 2012 года.

Участники

Маршрут 
Маршрут велогонки был опубликован 27 марта 2012 года.

Лидеры классификаций

Примечания 

Критериум Дофине
Спорт во Франции в 2012 году
Июнь 2012 года